Gustavo Adolfo Romero González (1955 – ) é um botânico venezuelano.

Possui um Ph.D. da Universidade de Harvard, onde também trabalha como pesquisador, especialista em orquídeas, além de curador do Herbário Oakes Ames, onde estão depositados inúmeros espécimes e tipos destas plantas.

Botânicos da Venezuela